Carolina Abril – attrice pornografica spagnola
Victoria Abril – attrice spagnola
 Grupo Abril – gruppo di comunicazioni brasiliano
 Editora Abril – casa editrice brasiliana

Altri progetti